Константин Ангелов Титянов e български полицай.

Биография 
Роден е в Гоце Делчев на 4 октомври 1962 година. На 8 септември 1989 година постъпва в Министерството на вътрешните работи. Става шеф на икономическа полиция и РПУ Гоце Делчев от 1 септември 2006 година. По-късно на 3 август 2008 година става диpектоp на Oблаcтната диpекция на полицията в Благоевград и две години е един от най-успешните началници на службата. След това продължава кариерата си в София, като на 1 октомври 2013 година Титянов е назначен от вътрешния министър за директор I степен на ОДМВР - София. След като правителството на Пламен Орешарски разделя Националната служба „Полиция“ на „Криминална полиция“ и „Охранителна полиция“, на 4 юли 2014 година Титянов е назначен за шеф на Националната служба „Криминална полиция“.

След като парламентът приема поправки в закона, с които двете служби се сливат отново в една, на 24 февруари 2015 година Титянов подава рапорт за напускане на МВР.

Родословие

Бележки 

Родени в Гоце Делчев
Старши комисари от МВР
По произход от Кобалища